Carrow bezeichnet:

 Carrow Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1919–1923)
 Carrow Road, Fußballstadion in Norwich, England
 Amycus und Alecto Carrow, Romanfiguren, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Amycus und Alecto Carrow

Siehe auch:
 Carow
 Karow